Христо Колев може да се отнася до:

 Христо Колев – Бащата (р. 1964) – български футболен треньор и бивш футболист;
 Христо Колев – Големия (1911 – 1995) – български анархист;
 Христо Колев – Малкия (1925 – 2010) – български анархист.